Олексій Антонович (Антонінович) Кронтовський (, Пенза — 15 серпня 1933, Київ) — український лікар-патолог, доктор медицини (з 1917 року), професор (з 1921 року).

Біографія 
Народився 12 (24 березня) 1885 року в місті Пензі. У 1911 році закінчив медичний факультет Київського імператорського університету Святого Володимира в Києві. У 1913 році призначений приват-доцентом на кафедру загальної патології цього університету. 

У 1920 році був у комісії зі створення Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту від Київського політехнічного інституту.

27 липня 1921 року Кронтовський призначений завідувачем (професором) другої кафедри бактеріології (російської лектури) Київської державної медичної академії, що перейшла з Жіночого медичного інституту тоді як іншими трьома кафедрами бактеріології завдіував Марко Нещадименко. У грудні було прийнято рішення скоротити три кафедри задля економії коштів. 17 жовтня 1922 року вийшов список завідувачів кафедр Київського медичного інстиутуту, де кафедру мікробіології і бактеріології очолював Кронтовський, але вже 30 жовтня цей список був оновлений, і кафедрою завідував Нещадименко, тоді як Кронтовський паралельно з Миколою Вашетком очолив кафедру загальної патології. 1923 року Кронтовському пропонували завідувати кафедрою біології, але він відмовився, посилаючись на неможливість вести там експериментальну роботу.

У 1923–1924 роках він продовжував завідувати кафедрою загальної патології Київського медичного інституту.

З 1924 року — співробітник Київського бактеріологічного та Київського рентгено-радіологічного інститутів. Завідувач відділу експериментальної біології та медицини, який заснував у рентгено-радіологічному інституті.

У 1922 році заснував Бюро з вивчення спадковості людини при Київському бактеріологічному інституті.

У 1924—1933 роках жив та працював у Києві на вул. Льва Толстого 7/2

Помер 15 серпня 1933 року в Бердянську від коліту. Похований на Байковому кладовищі у Києві.

Наукова діяльність 
Вперше у світі здійснив пересадку і культивацію пухлинних клітин в організмі піддослідної тварини та запропонував метод біохімічного аналізу обміну речовин у цій «ізольованій пухлині». Один з перших отримав культуру збудника епідемічного висипного тифу в культурах клітин ссавців.

Автор близько 80 наукових праць, зокрема 5 монографій. Праці присвячені проблемам онкології, патології спадковості, ендокринології, регенерації, впливу рентгенівських променів і бактерійних токсинів на ріст тканин тощо. Розробляв методи культивування тканин поза організмом (вперше досліджував культури тканин в аспекті біохімічної динаміки).

Редактор міжнародного наукового журналу «Archiv für Experimentelle Zellforschung besonders Gewebezüchtung (Explantation)», що виходив у Німеччині (місто Єна).

Наукові праці 

  Krontowski, A. Zur Morphologie der lipoiden Substanzen autolysierter und fettig degenerierter Organe. Zeitschr. f. Biol. 54, 479–526 (1910).
 Кронтовский, Алексей Антониновичъ. Къ вопросу объ отношеніи аутолиза къ жировой метаморфозѣ / А. А. Кронтовский. - [Киев] : [Б. и.], [б. г.][1911]. - 206 с
 Krontowsky, A.: Zur Frage über die Typhus- und Dysenterieverbreitung durch Fliegen. Zentralbl. f. Bakteriol., Parasitenk. u. Infektionskrankh., Abt. I, Orig. Bd. 68, S. 586. 1913.
 Krontowski und Poleff, Versuche an Gewebskulturen. Wratschebnaja Gaseta. 1913. Nr. 27 (russisch).
 Krontowski, A u. L. Poleff: Über das Auftreten von lipoiden Substanzen in den Gewebskulturen bei Autolyse der entsprechenden Gewebe. Beitr. path. Anat. u. allg. Path., 58, 407 (1914)
 Материалы к сравнительной и экспериментальной патологии опухолей. Київ, 1916
 Метод тканевых культур. Київ, 1917
 Krontowski und Schustowa, Zur Technik der Kulturenzubereitung der Axolotengewebe [zit. nachKrontowski u.Poleff (502)Dieselben, Krontowski undPoleff, Methode der Gewebskulturen. I. Teil: Grundriss. II. Teil: Technik. S. 398. Kiew 1917 (russisch)]
 Кронтовский A.A. О собирании материала по изучению патологической наследственности человека// Киевский мед. Ж.-1922.-№.6.-С.66-74.
 
 
 Krontowski und Hach, Über die Anwendung der Gewebskulturmethode zum Studium des Fleckfiebervirus. Kiew. med. Zeitschr. Nr. 1. 1922 (russisch).
 Krontowski und Radsimowska, Wirkung der Reaktionsänderung des Mediums auf die Explantation. Abhandl. d. Pathol.-Tag. z. Leningrad, 1923 (russisch).
 Кронтовский А. А., Гах И.В. сыпнотифозный вирус в тканевых культурах // 1-й Всероссийский съезд патологов в ленинграде, 16–24 сентября, 1923 
  
 Krontowski, A. A. u. I. W. Hach: Über die Anwendung der Methode der Gewebskultur zum Studium des Flecktyphusvirus. (Zur Frage der Kultivierung des Flecktyphusvirus.) Münch. med. Wochenschr. Nr. 5. S. 144. 1923.
 Krontowski, A. A., & Hach, I. W. (1924). Die Anwendung der Methode der Gewebskulturen zum Studium des Fleckfiebervirus. II. Versuche über die Absonderung des Fleckfiebervirus von dem ausserhalb des Organismus wachsenden Gewebe. Klinische Wochenschrift, 3(36), 1625-1628.
 Krontowski, Anwendung der Gewebskulturmethode für bakteriologische Zwecke. Abhandl. d. IV. allukrain. Tag. d. Bakteriol. u. Epidemiol. April 1924 (russisch).
 Krontowski, A. A.:  Pathologisch-physiologische Beobachtungen über Herzexplantate. Arch. f. exp. Zellforsc., 1, 58, 1925.
 Krontowski, A.: Zur Frage der biologischen Wirkung der Röntgenstrahlen und deren Erforschung mittels der Explantation. Klin. Wschr. 1925, Nr 41.
 Krontowski, A.: Zur Frage der Erforschung biochemischer Äusserungen der Lebenstätigkeit der Gewebskulturen. Vrač. Delo (russ.) 1925, Nr 21
 Кронтовский A.A. Наследственность и конституция (Практическое пособие к исследованию патологической наследственности и конституции человека).-Киев: Госиздат Украины, 1925.- 231с.
 Krontowski, Zur Frage der Erforschung biochemischer Äusserungen der Lebenstätigkeit der Gewebskulturen. Wratschebnoje Djelo. 1925. Nr. 21 (russisch).
 Krontowsky, A. A., & Hach, I. (1926). Versuche zum Studium der Immunität beim Fleckfieber unter Anwendung der Gewebskulturmethode. Arch. f. exp. Zellforsch., 3, 297.
 Krontowski und Hach, Application de la méthode de culture de tissus in vitro à l'étude du typhus exanthematique. Rev. franko-russe de méd. et de biol. Paris 1926. Nr. 2.
 Krontowski, A., Zur Analyse der Röntgenstrahlenwirkung auf den Embryo und auf die embryonalen Gewebe. Strahlenther. 21, 12 (1926).
 Krontowski, A. A., and M. C. Jazimirska-Krontowska. "Stoffwechselstudien an Gewebskulturen. II. Uber Zucherverbrauch durch Gewebskulturen eines mittels Passagen nach Carrel in vitro geziichteten reinen Fibroblastenstammes." Arch. Exp. Zellforsch. Besonders Gewebezwecht 5 (1926): 114-124.
 Krontowski, Zur Frage der Erforschung biochemischer Äusserungen der Lebenstätigkeit der Gewebskulturen. Münch. med. Wochenschr. 1926. Nr. 34.
 Krontowski, Bronstein und Jazimirska-Krontowska, Über physikalischchemische und chemische “Indicatoren” der Lebenstätigkeit explantierter Gewebe und deren Anwendung zum Studium der Insulinwirkung. Vortrag an der II. allruss. Physiologentagung zu Leningrad. 24.–25. Mai 1926 (russisch).
 Krontowski, Jazimirska-Krontowska und Magath, Über die Bestimmung der H-Ionenkonzentration in kleinen Materialmengen für bakteriologische Zwecke. Wratschebnoje Djelo. 1926. Nr. 14 (russisch).
 Krontowski und Bronstein, Stoffwechselstudien an Gewebskulturen. I. Mikrochemische Untersuchungen des Zuckerverbrauchs der Explantate aus normalen Geweben und Krebsexplantate. Arch. f. exp. Zellforsch.3. 32. H. 1. 1926.
 Krontowski, A. Studium der biologischen Röntgenstrahlenwirkung mittels Explantation. Westnik Roentgenologii i Radiologii.4. 228. Lief. 4 (Kongressbericht) 1926 (russisch).
 Krontowski, A. and I. Hach. 1927. Die anwendung der gewebekulturmethode zum studium des Fleckfiebers. IV. Weitere versuche zum studium der aktiven im-
munitat beim Fleckfieber. Z. Immunitaetsforsch. Exp. Ther. 54:237-250.
 Krontowski und Jazimirska-Krontowska, II. Über Zuckerverbrauch durch Gewebskulturen eines mittels Passagen nachCarrel in vitro gezüchteten reinen Fibroblastenstammes. Arch. f. exp. Zellforsch. 4. 1927
 Krontowski u. Hach: Versuche zum Studium der Immunität beim Fleckfieber unter Anwendung der Gewebekulturmethode. Arch. exper. Zellforsch. 3, 297 (1927).
 Krontowski, A: Zur Methodik der Erforschung der inneren Sekretion mittels der Auspflanzung. Arch. exper. Zellforsch.4, 79 (1927).
 Krontowski, A.: Die physikalisch-chemische und mikrochemische Lebensforschung in den Explantaten. Vortr. 10. internat. zool. Kongr. Budapest 1927.
 Новая методика изучения внутренней секреции посредством эксплантации, «Врачебное дело», 1927, № 1
 Über Mikrooperationen an Zellen in Gewebskulturen. Wratschebnoje Djelo. Nr.13, S. 985. 1927 (russisch).
 “Überleben” der Gewebskulturen aus Hühnersarkom. Westnik Roentgenologii i Radiologii.5. 219. 1927 (russisch).
 Krontowski, Bereschanski und Majewski, Untersuchungen über Oberflächenaktivität der beim Wachstum und Zerfall der Gewebe in vitro gebildeten Substanzen. Arch. f. exp. Zellforsch. 4. 85. H. 1. 1927.
 Krontowski, A. A. u. Bronstein , J. A.: Arch. f. exp. Zellf., 3, 32, 1927
 Krontowski, A.: Zur Charakteristik des Stoffwechsels in einzelnen Teilen des Gehirns. Biochem. Zeitschr. 182, 1-10 (1927).
 Krontowski, Gewebskulturen als Methode zum Studium pathologischer Fragen. Allrussische Pathologentagung zu Kiew. 1927.
 Krontowski und Lasareff, Über Fett- und Lipoidstoffwechsel in Gewebskulturen. Allrussische Pathol.-Tagung. Kiew 1927 (russisch).
 Krontowski und Magath, Über die Lebensfähigkeit der Gewebe nach der Vorbehandlung mit Lösungen von verschiedener H-Ionenkonzentration. Allruss. Pathol.-Tag. Kiew. 1927 (russisch).
 Krontowski und Magath, Über die Verteilung von K und Ca in den Zellen von Gewebskulturen. Allrussische Pathologen-Tagung. Kiew 1927 (russ.).
 Метод изолирования опухолей в организме и вне организма, «Вопросы онкологии», 1928, т. 1, № 3.
 Krontowski, A. A. u. I. W. Hach: Die Anwendung der Gewebskulturmethode zum Studium des Fleckfiebers. IV. Weitere Versuche zum Studium der aktiven Immunität beim Fleckfieber. Z. Immun.forsch. 54, 237 (1928).
 Krontowski, A: Die physikalisch-chemische und mikrochemische Lebensforschung in den Explantaten. Arch. exper. Zellforsch.6, 111 (1928) 
 Krontowski, A., Bronstein u. Jazimirska-Krontowska: Stoffwechselstudien der Gewebskulturen. II. Über Zuckerverbrauch durch Gewebskulturen eines mittels Passagen nachCarrel in vitro gezüchteten reinen Fibroblastenstammes. Arch. exper. Zellforsch. 5, 114 (1928).
 

 
 Krontowski, A., Bronstein u.Jazimirska-Krontowska: Über die Wirkung des Diphtherietoxins auf die Dynamik der Lebensvorgänge in den Gewebskulturen. Z. Microbiol. (russ.)9, 205 (1929).
 Krontowski, A: Type général de la dynamique chimique des cultures de tissus et de la croissance régénérative et néoplasique. C. r. Soc. Biol. Paris 102, 523 (1929); Vrač. Delo (russ.) 1929, Nr 20.
 Krontowski, A., Bronstein u.Jazimirska-Krontowska: La dynamique des processus vitaux dans les cultures de tissues et l'action exercée par la toxine diphtérique. C. r. Soc. Biol. Paris 102, 293 (1929).
 Krontowski, A. A., Centr. Bakt., 1. Abt., Orig., 1930, 117, 328.
  
 А. Кронтовский. Культуры тканей. Большая медицинская энциклопедия. 1930 год. с. 73
 Krontowski, A: Grundvorgänge des energieliefernden Umsatzes in Gewebskulturen und ihre biologische Bedeutung (Amsterdam 1930). Arch. exper. Zellforsch.11, 93 (1931).
 Krontowski, A., Jazimirska-Krontowska, M. C., & Sawitzka, H. P. (1932). Action of monobromoacetic and monoiodoacetic acids on the metabolism of cells, and on the growth of normal and tumour tissues in vitro and in vivo. Compte rendu des seances de la Societe de biologie, 109, 190-192.
 Krontowski, A. (1932). Recherches sur l'inhibition des processus glycolytiques dans les cultures des tissus. Compte rendu des seances de la Societe de biologie, 109, 188-190.
 Krontowski, A.A., Jazimirska-Krontowska, M.K. & Ssawitzka, H.P. Beiträge zur Wirkung der Monojod- und Monobromessigsäure auf Tumoren. Z Krebs-forsch 37, 457–491 (1932). https://doi.org/10.1007/BF01618552
 Krontowski, A u. E. G. Lebensohn: Über die Wirkung des Radiums auf den energieliefernden Zellstoffwechsel im Verhältnis zu den Lebensäusserungen der Gewebe bei der Explantation und Transplantation. Arch. exper. Zellforsch.13, 407 (1932).
 Krontowsky, A., u. M. Magath, Verh. 2. allruss. Path.-Kongr. Baku 1932.
 Krontowski, A. A., Jazimirska-krontowska, M. C., & Sawitzka, H. P. (1933). Culture in vitro de la dermovaccine, de la neurovaccine et de lymphe humanisée dans les cultures de tissu et en l’absence de cellules Vivantes. Compte rendu des seances de la Societe de biologie, 114, 424-7.
 Krontowski, A. A., Magath, M. A., & Smailowskaja, E. J. (1933). Beiträge zur Wirkung der Monojod-und Monobromessigsäure auf Tumoren. Zeitschrift für Krebsforschung, 38(1), 495-500.
 KRONTOWSKY, A. A. ; JAZIMIRSKA-KRONTOWSKA, M. C. ; SAVITSKA, H. P. ; SOLITERMAN, P. L. Application de la méthode des cultures de tissus à l'étude du typhus exanthématique. V. Nouvelles expériences de culture du virus du typhus exanthématique par de nouveaux procédés. Ann. Inst. Pasteur 1934 Vol.53 No.6 pp.654-663 pp. ref.8 charts 29
 Krontowski, A., M. Jazimirska-Kontrowska et H. Ssawitzka: Züchtung und Erforschung des Pockenvaccinevirus in Gewebekulturen. I. Mitt. Vergleichende Versuche über die Züchtung der Dermovaccine, Neurovaccine und humanisierter Lymphe in Medien mit und ohne lebenden Zellen. Arch. exper. Zellforsch. 16, 275 (1934).
</div>
Редагував:
 Воронов С. А. Пересадка половых желез/ Под ред. А. А. Кронтовского.-Харьков: Науч.мысль, 1924.-87с.

Примітки

Література 
 Л. Ф. Арендаревський, І. Г. Кожухар. Кронтовський Олексій Антонінович // , 2014
 Кронтовський Олексій Антонінович . 
 Нейман, И. М. Кронтовский Алексей Антонинович . Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание. 1970-1989.
 Дяченко, С. С.; Бернасовська Є. П. Олексій Антонінович Кронтовський. У кн. 

Уродженці Пензи
Українські патофізіологи
Науковці Київського університету
Науковці Київського медичного інституту
Померли в Києві
Поховані на Байковому кладовищі
Доктори медицини
Професори
Випускники медичного факультету КІУ Св. Володимира
Дослідники рикетсіозів